O rio da Anta é um rio brasileiro que banha o estado do Paraná.

Anta